Анживілле́, Анжівілле () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 50 км на південь від Ам'єна, 31 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 186,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анживілле на сайті французького Національного інституту географії
 Анживілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анживілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза